Ножичко је насељено мјесто у општини Србац, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 1.117 становника.

Географија

Историја

Становништво

Знамените личности 

Жарко Шарић, српски новинар и књижевник

Види још 
 Општина Србац

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Србац
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини